Luxemburgi Margit (1313–1341) alsó-bajor hercegné, I. (Vak) János cseh király lánya
Luxemburgi Margit (1335–1349) magyar királyné, IV. (Luxemburgi) Károly német-római császár és cseh király idősebb lánya első feleségétől, Valois Blankától
Luxemburgi Margit (1373–1410) nürnbergi várgrófné, IV. (Luxemburgi) Károly német-római császár és cseh király ifjabb lánya negyedik feleségétől, Pomerániai Erzsébettől